— 35-я и 37-я императрица Японии, правившая с 19 февраля 642 года по 12 июля 645 года и (под именем Саймэй, ) с 14 февраля 655 по 24 августа 661 года. Имя — Такара. Посмертный титул — Амэтоё-Такара-Икаси-Хитараси-Химэ-но-Сумэрамикото.

Семейное древо 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Литература 
 
 
  

Царствовавшие императрицы Японии
Правители Азии VII века
Императоры Японии